Gaius Porcius Cato was een naam die wel meer voorkwam in de gens Porcia. Beroemde dragers van de naam waren:
Gaius Porcius Cato (consul in 114 v.Chr.);
Gaius Porcius Cato (tribunus plebis).